Àscari, tipus de soldats
 Askari (Fortuny), quadre pintat per Marià Fortuny
 Askari, Jono Baraka, personatge de Marvel Comics